Centennial Tower ( für Jahrhundertturm) ist die Bezeichnung folgender Bauwerke:

 Centennial Tower (Philadelphia), ein nicht verwirklichtes Turmbauprojekt zur Centennial Exposition, der ersten offiziellen Weltausstellung 1876
 City Center Building, kurzzeitig als Centennial Tower bekannt, in Hayward, Kalifornien
 Centennial Tower (Philippinen)
 Centennial Tower (Midland), ein Wolkenkratzer in Midland, Texas
 Centennial Tower (Atlanta), ein Wolkenkratzer in Atlanta, Georgia
 Centennial Tower (Singapur), ein Wolkenkratzer in Singapur